God Save the King – inno nazionale del Sudafrica fino al 1957
 Die Stem van Suid-Afrika – inno nazionale del Sudafrica dal 1957 al 1997
 Nkosi Sikelel' iAfrika – inno nazionale del Sudafrica dal 1994 al 1997
 Inno nazionale del Sudafrica in vigore dal 1997